Pergine kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pergine Valsugana, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Pergine Valdarno, razione, Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Italienförgreningar